No limit kan avse:

No limit (poker) – en satsningsstruktur i poker
No Limit – ett musikstycke av den nederländska gruppen 2 Unlimited

de:Liste von Pokerbegriffen#N